Иола — в древнегреческой мифологии дочь Еврита, царя города Эхалии, и Антиохи.
 (836) Иола — астероид главного пояса, открытый 23 сентября 1916 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Гейдельберг.